Memorial Bridge ist der Name folgender Brücken:

 Arlington Memorial Bridge in Washington, D.C.
 Homer M. Hadley Memorial Bridge in Seattle, Washington
 Leonard P. Zakim Bunker Hill Memorial Bridge in Boston, Massachusetts
 William F. Cribari Memorial Bridge, neuer Name der Saugatuck River Bridge in Westport, Connecticut
 Memorial Bridge, englischer Name der Phra Phutthayotfa-Brücke in Bangkok, Thailand